S/S Trafik kan avse flera fartyg:

S/S Trafik (1892), med hemmahamn Hjo
S/S Trafik (1857)
S/S Hållsviken II bar namnet Trafik 1888–1892
S/S Astrea (1885) bar namnet Trafik 1885–1903